

Український Православний Собор св. Володимира (Торонто), Торонто
 Український Православний Собор св. Володимира (Калгарі), Калгарі
 Український Православний Собор св. Володимира (Гамільтон), Гамільтон (Онтаріо)

Український Православний Собор св. Володимира (Парма), Парма (Огайо)

Примітки

Див. також 

 Володимирський собор (значення)